Smíšená čtyřhra Australian Open 2023 probíhala ve druhé polovině ledna 2023. Do mixu australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byli Chorvat Ivan Dodig s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou, kteří nestartovali společně. Dodig do soutěže nezasáhl. Spoluhráčem Mladenovicové se stal Kolumbijec Juan Sebastián Cabal, s nímž ve druhém kole nestačila na Maddison Inglisovou a Jasona Kublera.

Američanka Desirae Krawczyková usilovala o zkompletování kariérního grandslamu ve smíšené soutěži, ale v páru s Nealem Skupskim dohrála v semifinále. 

Vítězi se stali Brazilci Luisa Stefaniová a Rafael Matos, kteří ve finále zdolali indický pár Sania Mirzaová a Rohan Bopanna
po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Stali se tak první brazilskou dvojicí, která triumfovala v grandslamové smíšené soutěži. Oba její členové si odvezli první kariérní grandslam. Stefaniová navázala na krajanku Marii Buenovou, která ovládla mix na French Championships 1960 a Matos na krajany Bruna Soarese z Australian Open 2016, US Open 2012 a 2014, stejně tak i na vítězství Thomaze Kocha z French Open 1975. Na prahu vyřazení se přitom Brazilci ocitli v semifinále, kdy odvrátili mečbol Australanům Gadecké s Polmansem. Spolupráci navázali na lednovém United Cupu 2023, kde vyhráli obě smíšené čtyřhry. 

Trojnásobná grandslamová šampionka v mixu Sania Mirzaová odehrála poslední grandslam kariéry. 42letý Bopanna se mohl v případě titulu stát nejstarším šampionem grandslamu od triumfu 49leté Martiny Navrátilové na US Open 2006.

Nasazení párů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 

smíšená čtyřhra